Гонча́рная у́лица (в 1922—1992 годах — у́лица Волода́рского, до 1918 года включала также улицу Швивая горка) — радиальная улица в Таганском районе Центрального административного округа города Москвы. Проходит от Большого Ватина переулка до Таганской площади. Соединена с набережными реки Москвы Котельническими (с 1-го по 5-й) переулками, с Верхней Радищевской улицей — Рюминым, 5-м Котельническим, 1-м Гончарным переулком. Нумерация домов от Б. Ватина переулка.

Происхождение названия 
От Гончарной слободы XVI—XVIII веков.

История 
Гончарная слобода — из числа старейших в Земляном городе. Из летописных источников следует, что изначально город располагался в районе современной Гончарной улицы, а ближе к концу XII века переместился на территорию Кремля. В XVI веке огнеопасные гончарные производства были изгнаны за Яузу, на Швивую (тогда — Вшивую) горку. Гончарные мастерские были вскрыты и изучены в 1947—1948 годах, при рытье котлована высотного дома на Котельнической набережной, маскирующего крутой подъём на Швивую горку. Были здесь и поселения кузнецов-оружейников — их могилы найдены при реставрации храма Никиты Мученика. Существующий храм построен при Фёдоре Иоанновиче на месте деревянной церкви, заложенной ещё Иваном III

Пожар 1812 года уничтожил Гончарную улицу, оказавшуюся практически в центре огня, но в основе восстановленных в 1-й половине XIX века домов сохраняются древние палаты XVII века. До самого 1917 года в Гончарной улице не появилось ни одного доходного дома — она оставалась одно-двухэтажной. В 1918 году была переименована в улицу Володарского а память о революционере В. Володарском.

Генеральный план реконструкции Москвы (1935) предусматривал полный снос существовавшей застройки Таганки. Гончарная улица должна была стать первостепенной радиальной улицей, а к северу к ней должна была примыкать обширная треугольная площадь внутри Садового кольца, захватывающая часть нынешних Радищевских улиц. Этот план, за исключением сталинских жилых домов № 26—32, 36—38, реализован не был. При постройке Большого Краснохолмского моста был снесен крайний юго-восточный квартал по Гончарной улице, в том числе храм Воскресения в Гончарном проезде 1649, уникальной трехшатровой композиции. Был разграблен храм Никиты Мученика (восстановлен после войны Л. А. Давидом, в наши дни входит в состав Афонского подворья).

Примечательные здания

По нечётной стороне 
 № 1 — жилой дом РЖСКТ «Шерстяной работник» (1929—1930, архитектор И. О. Гохблит).
 № 3,  — доходный дом — административное здание Грачёвой (1883, архитектор Медков; 1913, архитектор Н. Д. Поликарпов).
 № 5 — дом Д. Е. Грачёва (1913, надстроен архитектором Н. Д. Поликарповым). Был разрушен в конце 1990-х годов под новое строительство, нынешнее здание построено в 1999 году.
 № 7/4 — особняк Я. С. Филевского (1872; 1880-е; 1899, архитектор В. Г. Сретенский).
 № 9/3 — усадьба XIX века.
 № 11 — одноэтажный дом XIX века.
 № 17 — жилой дом XIX века.
 № 19 — жилой дом XIX века.
 № 23 — особняк Н. А. и С. Н. Андре (1912, архитектор С. Ф. Воскресенский).
 № 21 — особняк (1-я треть XIX в)
 № 25 — жилой дом (1873; 1980-е).
 № 27/6 — дом М. Г. Левиной (1838; вторая половина XIX века)
 № 29/7 — храм Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах (1654, придел 1702, колокольня — 1790).
 № 35/5,  — усадьба Зельина-Безсоновой, (XIX век, архитектор В. Д. Адамович). Ампирная ограда усадьбы, декорированная аркатурой, частично разрушилась, провалившись в середине апреля 2016 года в вырытый рядом котлован.

По чётной стороне 
 № 2 — дом Мильгаузена (конец XVIII — начало XIX веков).
 № 6 — Афонское подворье, включает Храм Никиты Мученика на Швивой горке, XVI—XVII веков.
 № 12 — усадьба Суровщикова (Тутолмина). Прежде здесь были каменные палаты А. Г. Строганова, затем перешедшие к его дочери княгине Варваре Александровне Шаховской. Как писал современник: «Дом его один из лучших в Москве как по красоте, так и по местоположению. Перед ним протекают две реки, именно Москва и Яуза». Во второй половине XVIII века они были разобраны, и, как предполагают историки, в начале 1770-х годов  возвёл на этом месте строгое трёхэтажное строение с полукруглым, ограниченным крыльями флигелей двором. Наверху был поставлен бельведер, откуда открывался вид на Москву. В начале XIX века дом принадлежал Т. И. Тутолмину, при котором дом был перестроен. В пожаре 1812 года дом сгорел и долго стоял неотделанным, пока его владельцем не стал Тимофей Прохоров, открывший в нём фабрику-школу. Фабричное производство существовало до 1850 года, после чего дом стал доходным. В начале XX века здесь находилась частная женская гимназия Е. Е. Констан; по заказу владелицы здания архитектор В. В. Шервуд надстроил главный дом и перестроил флигели. В 1930-х годах дом был снова надстроен. С 1 октября 2015 года в строении 1 официально размещается Институт философии РАН.
 № 14-16 — усадьба И. С. Рахманова (Клаповской) (в основе — палаты XVII века; XVIII; 1816—1823; ограда — 1820). В 1930-е годы в доме № 14 проживал И. Е. Бондаренко. В настоящее время усадьбу занимает компания «Сафинат». Дважды в год, в День музеев (18 мая) и в День охраны памятников (18 апреля), она открывается для посещения публики.
 № 18 — дом С. С. Солодовникова (1-я половина XVIII в.; 2-я половина XIX в.).
 № 22—24 — дома середины XIX века.
 № 26 — жилой дом (1950—1957, архитекторы Л. В. Руднев, И. З. Чернявский). Здесь жили военачальники И. И. Федюнинский, И. П. Сухов, А. И. Прошляков, актриса Лилия Толмачёва, певец Юрий Гуляев, писатель Всеволод Кочетов.
 № 30 строение 1 — штаб-квартира национального оператора связи «Ростелеком».
 № 34/11 — особняк А. И. Зимина (1911—1912, архитектор В. Д. Адамович).
 № 38 — жилой дом (1936—1946, архитекторы Н. Ф. Вишневский, Г. П. Воробьёв). Здесь жил график Гурий Захаров. Во дворе этого дома 31 июля 1997 года произошла перестрелка, унёсшая жизни трёх милиционеров. В настоящее время там установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 Колодный, Л. Е., «Таганка. За Яузой», М., Голос-пресс, 2007. ISBN 978-5-7117-0176-7